A Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2018 foi disputada entre os dias 12 de fevereiro até 18 de abril. Um total de 32 equipes competiram nesta fase para decidir os 16 classificados para as oitavas de final.

Calendário 
O calendário para cada rodada é o seguinte:

Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Notas 
 A.  As partidas entre clubes do Irã e da Arábia Saudita foram disputados em sedes neutras devido a problemas com as relações entre Arábia Saudita e Irã.

 B.  A partida entre Kitchee e Tianjin Quanjian foi disputada no Estádio Mong Kok devido ao Hong Kong Sevens que foi disputado no Estádio Hong Kong.

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2018
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2018 – Fase Final

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2018 no futebol
Liga dos Campeões da AFC